Черниенко — фамилия. Известные носители:
 Черниенко Всевлад (1370—????) — князь, основавший род Черниенко.
 Черниенко, Виктор Фёдорович (1807—1925) — граф.
 Черниенко, Георгий Георгиевич (1907—1982) — Герой Советского Союза.
 Черниенко, Дмитрий Хрисанфович (1901—1943) — советский военный деятель, генерал-майор танковых войск.
 Черниенко, Наталья Николаевна (род. 1965) — советская легкоатлетка, метательница копья.